Aerotitan — род гигантского птерозавров подотряда птеродактилей, известный из верхнемеловой эпохи (кампанский — маастрихтский века,  назад) Патагонии (Аргентина). 

Типовой и единственный вид, Aerotitan sudamericanus, был назван и описан в 2012 году группой учёных под руководством Фернандо Новаса. Родовое наименование происходит от греческих слов  — «воздух», и «титан», указывая на то, что эти животные были по-настоящему крупными. Видовое название относится к его происхождению из Южной Америки.

Голотип MPCN-PV 0054 был найден в свите Bajo de Arriagada в Патагонии, в верхних слоях формации Аллен. Он состоит из частичного клюва с длиной сохранившегося фрагмента 264 миллиметра. Клюв вытянутый и поперечно сжатый. Челюсти зубов не имеют. Размах крыльев оценивается по крайней мере в 5 метров. 

Aerotitan был отнесён к семейству аждархид. Если это назначение верно, то это первый известный представитель данного семейства из Южной Америки.

См. также 
 Список птерозавров

Примечания 

Аждархиды
Монотипические роды архозавров
Птерозавры мелового периода
Ископаемая фауна Южной Америки
Фоссилии из меловых отложений Аргентины
Фоссилии, описанные в 2012 году